Zeta (slovo), slovo grčkog alfabeta
 Zeta (rijeka), rijeka u Crnoj Gori
 Zetska država, srednjovjekovna država, nasljednik Duklje, preteča današnje Crne Gore
 FK Zeta, nogometni klub iz Podgorice
 Zeta (časopis), crnogorski časopis

Vidi i:
 Zetska ravnica
 Zetska banovina